Ла Месита има више значења:

 Ла Месита (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Месита (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месита (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Месита (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита, Ла Месита де Буенависта (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Месита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Месита (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Месита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Месита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Месита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Месита, Ла Месита де лос Мандухано (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Месита, Ла Грана (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Месита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Месита (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Месита (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Месита (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Месита (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Месита (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Месита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Месита, Ел Љано Гранде (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Месита, Ла Меса де Зеферино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Месита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Месита, Ел Ундидо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Месита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месита (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месита, Ла Ваљита (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Месита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Месита (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Месита (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Месита (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Месита, Охо де Агва де ла Месита (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Месита (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Месита (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику